Riddle può riferirsi a:

Geografia 
 Riddle – città dell'Oregon (Stati Uniti)

Letteratura 
 Riddle – genere poetico della letteratura inglese

Musica 
 Riddle – album di Thomas Leeb del 1999

Persone 
 A. G. Riddle – scrittore statunitense

 Nelson Riddle – direttore d'orchestra e compositore statunitense

 Theodate Pope Riddle – architetto statunitense
 Toby Winema Riddle – diplomatica nativa americana

Pagine correlate 
 The Riddle